В одиночному розряді тенісного турніру Thunderbird Classic 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт-Ллойд 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Кріс Еверт-Ллойд (фінал)
  Діанне Фромгольтц (2-ге коло)
  Венді Тернбулл (фінал)

 Керрі Рід (чвертьфінал)
 Грір Стівенс (1-ше коло)
 Відсутня
 Регіна Маршикова (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1979